

Гартвік — місто, штат Айова
 Гартвік — місто, штат Нью-Йорк
 Гартвік — переписна місцевість, штат Нью-Йорк